|-
| 119101 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119102 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119103 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119104 - ||  || 21 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119105 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119106 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119107 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119108 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119109 - ||  || 19 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119110 - ||  || 19 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119111 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119112 - ||  || 25 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119113 - ||  || 28 iulie 2001 || Ondřejov || Ondřejov
|-
| 119114 - ||  || 26 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119115 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119116 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119117 - ||  || 26 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119118 - ||  || 20 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119119 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119120 - ||  || 29 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119121 - ||  || 20 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119122 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119123 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119124 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119125 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119126 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119127 - ||  || 28 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119128 - ||  || 28 iulie 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119129 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119130 - ||  || 27 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119131 - || 2001 PN || 1 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119132 - ||  || 8 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119133 - ||  || 8 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119134 - ||  || 8 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119135 - ||  || 8 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119136 - ||  || 11 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119137 - ||  || 11 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119138 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119139 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119140 - ||  || 11 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119141 - ||  || 11 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119142 - ||  || 11 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119143 - ||  || 13 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119144 - ||  || 10 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119145 - ||  || 11 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119146 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119147 - ||  || 14 august 2001 || Bergisch Gladbach || 
|-
| 119148 - ||  || 14 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119149 - ||  || 14 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119150 - ||  || 13 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119151 - ||  || 13 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119152 - ||  || 13 august 2001 || Haleakalā || NEAT
|-
| 119153 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119154 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119155 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119156 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119157 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119158 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119159 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119160 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119161 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119162 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119163 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119164 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119165 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119166 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119167 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119168 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119169 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119170 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119171 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119172 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119173 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119174 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119175 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119176 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119177 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119178 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119179 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119180 - ||  || 20 august 2001 ||  || 
|-
| 119181 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119182 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119183 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119184 - ||  || 17 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119185 - ||  || 21 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 119186 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119187 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119188 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119189 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119190 - ||  || 20 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119191 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119192 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 119193 - ||  || 23 august 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 119194 - ||  || 20 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 119195 - ||  || 25 august 2001 || Emerald Lane || 
|-
| 119196 - ||  || 25 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119197 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119198 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119199 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 119200 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-